Rok 1863 – polski niemy film historyczny z 1922 roku
 Rok 1863 – polski film dokumentalny z 2012 roku